Prva nogometna liga Kosova je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1975./76.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio "REHMK Kosovo" iz Obilića.

Ljestvica 

 "Rudnik" - uz mjesto Kišnica, kao sjedište se također navodi Lešnica

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Godišnjak Fudbalskog saveza Jugoslavije 1974./75. i 1975./76., Beograd, ISSN: 0351-2894, str. 545   
  

1975-76
KOS 1  
1975-76 1 
1975-76 1